Луфира:
 Луфира — водохранилище в Демократической Республике Конго.
 Луфира — река в Демократической Республике Конго.
 Луфира — биосферный резерват в Демократической Республике Конго.